Кореи:
  (Ыйджонбу; XV—XX века) — высший орган власти в период правления династии Чосон в Корее.
  — исполнительная власть Временного правительства Республики Корея (правительство в изгнании; 1919).
  — совещательный орган при президенте Республики Корея (1948—1961).